http///suport.privacy.mi.com:
 Самка — форма живого организма, обладающая женскими половыми признаками своего вида.
 «Самка» — фильм режиссёра Гарри Келлера 1958 года.
 «Самка» — фильм режиссёра Григория Константинопольского 2010 года.

См. также 
 Женский

Примечания